Jockey Club (Campo Grande) - bairro brasileiro

Entidades
Jockey Club Argentino
Jockey Club Brasileiro
Jockey Club Campineiro
Jockey Club Cearense
Jockey Club de Pelotas
Jockey Club de São Paulo
Jockey Club de São Vicente
Jockey Club del Perú
Jockey Club do Paraná
Jockey Club do Rio Grande do Sul
Jockey Club do Rio de Janeiro

Desambiguação